Le Portier, talvolta chiamato anche Mareterra, è il nome assegnato ad un nuovo quartiere del Comune di Monaco, la cui nascita è stata inizialmente pianificata per il 2015, ma il cui completamento è attualmente previsto per il 2026. Avrà un'estensione di 6 ettari e sorgerà su terreno sottratto al mare.

La superficie del Principato di Monaco passerebbe quindi dagli attuali 2,02 km² ai previsti 2,08 km² e la popolazione del quartiere dovrebbe essere di circa 3.400 abitanti.
L'area in cui esattamente sorgerà è compresa fra la zona del porto (port'Ercole) e la spiaggia di Larvotto, accanto al Grimaldi Forum. Oltre alla nuova zona residenziale, su questa ulteriore espansione sul mare del piccolo stato sarebbe prevista anche la costruzione di edifici amministrativi e musei.

Il progetto è stato abbandonato nel 2009 per volontà del principe Alberto II a causa dello stato delle finanze del principato ma successivamente sono stati reperiti nuovi fondi e il progetto è stato riavviato.

La costruzione del quartiere terminerà nel 2026 e avrà un costo finale stimato di 2 miliardi di euro.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Quartieri amministrativi del Principato di Monaco